Nature Reviews Cancer — медицинский научный журнал, издаваемый Nature Publishing Group с 2001 года, посвящённый исследованиям в области онкологии.

В 2012 году журнал обладал импакт-фактором 35,000, что является наибольшим значением среди реферируемых журналов, посвящённых онкологии.

О журнале 
Журнал публикует статьи, посвящённые последним достижениям в области борьбы с раком. Основные направления исследований, представленные в журнале, включают в себя:
 Нестабильность генома
 Клеточное бессмертие
 Смерть клеток
 Ангиогенез
 Метастазы
 Канцерогенез и профилактика рака
 Диагностика рака
 Новые подходы к раковой терапии
 Экспериментальные системы и технологии
 Болезни, сопутствующие раковым заболеваниям
 Этические, правовые и социальные вопросы, касающиеся онкологических исследований
 Стандартные подходы к диагностике и лечению рака

См. также 
 Nature

Примечания

Ссылки 
 

Научные журналы на английском языке
Журналы, появившиеся в 2001 году
Журналы ВАК Минобрнауки России
Медицинские журналы
Журналы Nature